Мысовая:

 Мысовая — станция в городе Бабушкин (Бурятия);
 Мысовая (Поганца) — река в Архангельской области, приток Пинеги;
 Мысовая — река на Камчатке, впадает в Охотское море;
 Мысовая — река на Камчатке, впадает в озеро Паланское;
 Мысовая — упразднённое село в Сахалинской области;
 Мысовая — древнейшая палеолитическая стоянка на Урале.

См. также 
 Мысовая улица